Bernhard-Wicki-Filmpreis steht für:

 Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke, verliehen im Vorfeld des Filmfests München
 Bernhard Wicki Preis, verliehen beim Internationalen Filmfest Emden-Norderney